Дворцо́вая площадь — название площадей в различных населённых пунктах:

 Дворцовая площадь — главная площадь Санкт-Петербурга.
 Дворцовая площадь — площадь в Новом Петергофе.

Другие города 
 Дворцовая площадь — площадь в Берлине.
 Дворцовая площадь — площадь в Гатчине.
 Дворцовая площадь — площадь в Казани.
 Дворцовая площадь — площадь в Московском Кремле.
 Дворцовую площадь — площадь в Херсоне.

См. также 
 Дворцовая аллея
 Дворцовая набережная
 Дворцовая улица
 Дворцовый мост (значения)
 Дворцовый проезд
 Дворцовый проспект